UAH steht für:
 Hrywnja, die Währung der Ukraine
 University of Alabama in Huntsville in den Vereinigten Staaten
 Universidad Alberto Hurtado in Chile
 Universität Alcalá in Spanien (Universidad de Alcalá de Henares)
 Universität Alexander von Humboldt, Venezuela (Universidad Alejandro de Humboldt)
 Flughafen Ua Huka (IATA-Code)

UAH